Localidades 
 Sanctuary (Texas)

 Outros usos
 Sanctuary (mangá)
 Sanctuary (canção)
 Sanctuary Records
 Sanctuary (banda)
 Sanctuary (série de televisão)

Desambiguação